Pettersberg kan syfta på:

 Pettersberg, Huskvarna – en stadsdel
 Pettersberg, Västerås – en stadsdel
 Pettersberg, Örebro – en stadsdel
 Pettersberg, Nyköping – en stadsdel
Pettersberg, Stockholm – en gård i Mälarhöjden i Stockholm